Giovanni Battista Fardella (1762-1836) - generale e politico italiano, ministro della Guerra e della Marina del Regno delle Due Sicilie
Giovanni Battista Fardella (1818-1881) - patriota e politico italiano